Poppers, droga líquida inhalant, a base de nitrits d'amil volàtils.
 Karl Popper, filòsof i sociòleg austríac.